Adriana Zarri – teologa e giornalista italiana
 Vincenzo Zarri – vescovo cattolico italiano